Isogai ist der Familienname folgender Personen:

 Hiromitsu Isogai (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Isogai Rensuke (1886–1967), General der kaiserlich japanischen Armee, Gouverneur von Hong Kong
Siehe auch:
 Isogai Dynamic Therapy